Schergendorf ist der Ortsname von

 Schergendorf (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Schergendorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Schörgendorf